Sotin – centro abitato della Croazia
 54963 Sotin – asteroide della fascia principale
 Hans Sotin – basso tedesco